Archieparchia Baalbek-Dajr al-Ahmar () – archieparchia Kościoła maronickiego w Libanie. Została ustanowiona w 1990 roku.

Bibliografia 

Dajr al-Ahmar
Religia w Baalbeku
Dajr al-Ahmar